Fort aan de Klop
 De Klop (werf)